Нада́в Хе́нефельд (; род. 19 июня 1968, Рамат-ха-Шарон) — израильский баскетболист, тяжёлый форвард. Капитан клуба «Маккаби» (Тель-Авив) и сборной Израиля, 11-кратный чемпион Израиля и восьмикратный обладатель Кубка Израиля, победитель Супролиги ФИБА 2000-1 года в составе «Маккаби» (Тель-Авив).

Биография 
Надав Хенефельд начал играть в баскетбол в девять лет. Со временем он вырос в одного из ведущих молодых баскетболистов Израиля и в 1985 году принял участие в чемпионате Европы среди кадетов в составе юниорской сборной Израиля. В сезоне 1985-86 годов Хенефельд способствовал выходу своей родной команды, СК «Рамат-ха-Шарон», во второй дивизион чемпионата Израиля. Начав в 1986 году обязательную трёхлетнюю военную службу, он получил разрешение присоединиться к команде «Хапоэль» (Верхняя Галилея), в составе которой в следующем сезоне выиграл первый за карьеру Кубок Израиля. В 1987 году 19-летний Хенефельд был впервые приглашён в состав взрослой сборной Израиля на финальный турнир чемпионата Европы.

В последний год службы Хенефельд вернулся в рамат-ха-шаронский клуб, а в 1989 году отправился в США, где начал учёбу в Коннектикутском университете. Там он стал центральной фигурой в обороне университетской сборной, установив рекорд NCAA среди первокурсников по количеству перехватов за один сезон — 138 (предыдущий рекорд составлял 90 перехватов, и рекорд Хенефельда, бывший также рекордом университета для всех возрастов, оставался непобитым больше десяти лет). Хенефельд привёл команду Коннектикута к победе в конференции «Биг-Ист» и месту в четвертьфинале чемпионата NCAA и был признан «новичком года» конференции. От американских болельщиков Хенефельд получил прозвище «The Gaza Stripper» (игра слов, от «to strip» — в одном из значений «отбирать» — и «Gaza Strip» — находившийся в то время под контролем Израиля Сектор Газа).

После одного сезона в США Хенефельд вернулся в Израиль. Он дважды принимал участие в тренировочных лагерях «Бостон Селтикс», но не успел подать заявку на драфт НБА в 1990 году и в итоге предпочёл более надёжный вариант, подписав контракт с ведущим клубом Израиля — «Маккаби» (Тель-Авив). В этой команде он отыграл 12 сезонов — весь остаток профессиональной карьеры, завоевав 11 титулов чемпиона Израиля (за исключением сезона 1992-93 годов) и ещё семь Кубков Израиля. Начав игру за «Маккаби» на позиции тяжёлого форварда, он проявил себя как отличный игрок в обороне, и ряд тренеров клуба в дальнейшем использовали его в качестве защитника, несмотря на двухметровый рост. Хенефельд редко набирал помногу очков за игру, особенно в конце карьеры, но был командным игроком и одним из лучших пасующих клуба. В сезоне 1996-97 годов он сменил Дорона Джамчи на посту капитана команды — честь, которая была ему доверена и в сборной Израиля.

Класс игры Хенефельда признавался не только в Израиле. В 1997 год он принял участие в матче Еврозвёзд ФИБА за сборную Востока, а в сезоне 1998-99 года был признан европейской прессой лучшим оборонительным игроком континента. В турнире Евролиги 1999—2000 года Хенефельд с «Маккаби» дошёл до финала, а на следующий год выиграл с командой Супролигу ФИБА.

В 2002 году баскетбольная карьера Хенефельда подошла к концу. Ветеран «Маккаби», в последние сезоны проводивший всё больше времени на скамейке запасных, попросил о прибавке к зарплате в рамках продления контракта, но получил отказ и в итоге решил завершить выступления. За годы игры в Израиле он набрал 2892 очка во внутренней лиге и 1560 очков в 164 играх за сборную Израиля. После окончания игровой карьеры Хенефельд работает биржевым брокером.

Статистика выступлений

Финальная стадия чемпионата Европы

Европейские клубные турниры

Примечания

Ссылки 
 Надав Хенефельд на портале «Сафсаль» 
 
 
 Статистика выступлений в европейских турнирах на сайте ФИБА Европа 

Баскетболисты Израиля
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив